

Specie del genere Silene : da E a P 

E
Silene echinata Otth - Silene istrice
Silene elisabethae Jan (sinonimo = Melandryum elisabethae Rohrb.) - Silene di Elisabetta
Silene elongata Bellardi (1788) (sinonimo = S. acaulis subsp. longiscapa)
Silene exscapa All. (1785) (sinonimo = S. acaulis subsp. exscapa) - Silene senza peduncoli
subsp. norica (Vierh.) O. Schwarz (1949) (sinonimo = S. acaulis subsp. bryoides)

F
Silene falcata Sm. (1809)
Silene firma Siebold & Zucc. (1845) (sinonimo = Melandrium firmum (Siebold & Zucc.) Rohrb.)
Silene fistulosa G. Don fil. (1831) (sinonimo =S. latifolia)
Silene flavescens Waldst. & Kit. - Silene
Silene floribunda Gandoger (1880) (sinonimo = S. otites)
Silene flos-cuculi (L.) Clairv. (1811) (sinonimo = Lychnis flos-cuculi L.) (Nota: Pignatti colloca questa specie nel genere Lychnis)
Silene flos-jovis (L.) Greuter & Burdet (1982) (sinonimi = Agrostemma flos-jovis L.; = Lychnis flos-jovis (L.) Desr.)
Silene fruticosa L. - Silene fruticosa
Silene fulgens (Fisch. ex Spreng.) E. H. L. Krause (1901) (sinonimi = Agrostemma banksia Meerb.; = Lychnis coronata Thunb.; = Lychnis fulgens Fisch. ex Spreng.; = Lychnis senno Siebold & Zucc.; = Lychnis haageana Lemoine; = S. banksia (Meerb.) Mabb.)
Silene fusca Salisb. (1796) (sinonimo = Cucubalus baccifer)
Silene fuscata Link (1804) - Silene scura

G
Silene gallica L. (1753) (sinonimi = S. anglica L.; = S. quinquevulnera L.; = S. cerastoides Auct.; = S. candollei Jordan) - Silene gallica
subsp. anglica (L.) Á. & D. Löve (1961) (sinonimo = S. gallica)
subsp. chermezonis Sennen (sinonimo = S. gallica)
subsp. quinquevulnera (L.) Á. & D. Löve (1961) (sinonimo = S. gallica)
var. agrestina (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. bohemica (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. cantabrica (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. minutiflora (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. modesta (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. myloptera (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. occitanica (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. parvula (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. quinquevulnera (L.) Mert. & Koch (1831) (sinonimo = S. gallica)
var. rosella (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. semiglabrata (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. suboccultata (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. gallica)
Silene geniculata Pourret (1788) (sinonimo = S. ciliata)
Silene gigantea (L.) L. (1759) (sinonimo = Cucubalus giganteus L.)
Silene giraldii Guss. (1854) - Silene di Giraldi
Silene githago (L.) Clairv. (1811) (sinonimo = Agrostemma githago)
Silene glabra Schkuhr (sinonimo = S. nutans)
Silene glandulosa Bertol. (1847) (sinonimo = S. gallica)
Silene glareosa Jordan (1852) (sinonimo = S. uniflora subsp. glareosa)
Silene glauca Lag. (1816) (sinonimov= S. secundiflora Otth)
Silene glauca Salisb. (1796) (sinonimo = S. armeria)
Silene glomerata C. Gay (1845) (sinonimo = S. gallica)
Silene glutinosa Pers. (1805) (sinonimo = S. catholica)
Silene gobantesiana Gandoger (sinonimo = S. vulgaris subsp. commutata)
Silene graminea Reichenb. (1842) (sinonimo = S. vallesia subsp. graminea)
Silene graminea Vis. - Silene delle Alpi Apuane
Silene grayi S. Watson (Nord America - Maui catchfly)
Silene grecescui Gusuleac (1953) (sinonimo = S. nutans subsp. livida)

H
Silene hawaiiensis Sherff (1949)
Silene hayekiana Hand.-Mazz. et Janchen (1905) (sinonimo = S. saxifraga) - Silene di Hayek
Silene hicesiae Brullo & Signorello (1984) 
Silene hirsuta Poiret (1789) (sinonimo = S. bellidifolia)
Silene hispanica Otth (1824) (sinonimo = S. gallica)
Silene hispida Desf. (1798) (sinonimo = S. bellidifolia)
Silene hookeri Nutt. in Torrey & A. Gray (1838) (Nord America - Hooker's silene)
Silene hornemannii Steudel (1841) (sinonimo = S. viridiflora)
Silene humilior Gandoger (1880) (sinonimo = S. otites)

I
Silene iberica M. Bieb. (1808) (sinonimo = S. dichotoma)
Silene idanensis Gandoger (1880) (sinonimo = S. conica)
Silene inaperta L. (1753) - Silene inaperta
subsp. murcica Sennen (sinonimo = S. inaperta)
var. scabra Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. inaperta)
Silene inclusa Hornem. (1813) (sinonimo = S. nocturna)
Silene indica Roxb. ex Otth (1824) (sinonimo = Lychnis nutans Royle ex Benth.)
Silene inflata Sm. (1828) (sinonimo = S. vulgaris)
subsp. alpina (Lam.) Killias (1888) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. maritima (With.) Bonnier & Layens (1894) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. puberula (Jordan ex Boreau) Berher (1887) (sinonimo = S. vulgaris)
var. vel subsp. prostrata Gaudin (1828) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. thorei (Dufour) Bonnier & Layens (1894) (sinonimo = S. vulgaris subsp. thorei)
subsp. vesicaria (Boreau) Berher (1887) (sinonimo = S. vulgaris)
subsp. vulgaris P. Fourn. (1936) (sinonimo = S. vulgaris)
var. breviflora (Rouy) P. Fourn. (1936) (sinonimo = S. vulgaris)
var. pubescens DC. (1805) (sinonimo = S. vulgaris) 
Silene infracta Waldst. & Kit. (1812) (sinonimo = S. nutans)
Silene insubrica Gaudin (1828) (sinonimo = S. nutans subsp. insubrica)
subsp. persicina Cesati (1844)
Silene invisa C. Hitchc. & Maguire 
Silene involucra (Cham. & Schlecht.) Bocquet (Nord America - Arctic Catchfly)
Silene italica (L.) Pers.(1805) - Silene italiana
subsp. italica
subsp. nemoralis (Waldst. & Kit.) Nyman (1878) (sinonimo = S. nemoralis)
subsp. salzmannii Arcangeli (1882) (sinonimo = S. badaroi)
var. tomentosa Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. nemoralis)
var. pauciflora Guss (sinonimo = S. sicula)

J
Silene jacopolis Lesson (1835)
Silene jenisseensis Willd. (1809)
Silene jovis E.H.L. Krause in Sturm (1901) (sinonimo = S . flos-jovis)
Silene jucunda Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene jundzillii Zapal. (1911) (sinonimo = S. nemoralis)
Silene juvenalis Delile (1837) (sinonimo = S. subconica)

K
Silene kaulfussii Sprengel (1815) (sinonimo = S. rupestris)

L
Silene laciniata Cav. (1801) (Nord America - Cardinal catchfly)
Silene laeta (Aiton) Godron (1847) (sinonimi = Lychnis laeta Aiton; = Eudianthe laeta Willk; = Eudianthe corsica Fenzl; = S. loiseleurii Godron) - Silene lieta
var. loiseleurii (Godron) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. laeta)
Silene lagenocalyx Fenzl ex Boiss. (1867)
Silene lanceolata A. Gray (1854) (Nord America - Kauai Catchfly)
Silene lanuginosa Bertol. (1854) (sinonimo = S. auriculata S. et S.) - Silene lanuginosa
Silene latifolia (Miller) Britten & Rendle (1907) (sinonimo = S. vulgaris)
Silene latifolia Poir. (1789)] (sinonimi = Behen vulgaris Moench; = Cucubalus latifolius Mill.; = Cucubalus venosus Gilib.; = Lychnis divaricata Rchb.; = Lychnis macrocarpa Boiss. & Reuter; = Melandryum macrocarpa Willk.; = S. alba subsp. divaricata Walters; = S. cucubalus Wibel; = S. venosa Asch.;) - Silene a foglie larghe
subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet (1982)
Silene latifolia S.F. Gray (1821) (sinonimo = S. armeria)
Silene lemmonii S. Watson (1875) (Nord America - Lemmon's catchfly)
Silene lesbiaca P. Candargy (1897) (sinonimo = S. viridiflora)
Silene leucas Gandoger (1880)
Silene leucophaea Sm. (1809) (sinonimo = S. colorata)
Silene linicola C. Gmelin (1826) - Silene del Lino
Silene linophila Rothm. (1944) (sinonimo = S. gallica)
Silene liponeura Neumayer (1923) (sinonimo = S. suecica)
Silene lithuanica Zapal. (1911) (sinonimo = S. armeria)
Silene littoralis Jordan (1848) (sinonimo = S. gallica)
Silene littoralis Pourret (1788) (sinonimo = S. nicaeensis)
Silene livida Willd. (1809) (sinonimo = S. nutans subsp. insubrica)
Silene lydia Boiss. (1842)
Silene loiseleurii Godron in Gren. & Godron (1847) (sinonimo = S. laeta)
Silene longicalycina Kom. (1896) (sinonimo = S. tachtensis Franch.)
Silene longiscapa Kerner
Silene lugdunensis Gandoger (1880) (sinonimo = S. otites)
Silene lusitanica L. (1753) (sinonimo = S. gallica)
subsp. quinquevulnera (L.) Nyman (1878) (sinonimo = S. gallica )
Silene lutetiana Gandoger (1880) (sinonimo = S. conica)

M
Silene macrocarpa (Boiss.) Gren. (1857) (sinonimo = S. latifolia)
Silene macrosperma (Porsild) Hultén (Nord America - Largefruit Catchfly)
Silene maillardii Gandoger (1880) (sinonimo = S. otites)
Silene marginata (Schultes) Kit. (1863) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
Silene maritima With. (1796) (sinonimi = S. uniflora Roth; = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. alpina (Lam.) Nyman (1878) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. islandica Á. & D. Löve (1956) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
Silene marmorensis Kruckeberg (Nord America - Marble Mountain catchfly)
Silene mathei Pénzes (sinonimo = S. dichotoma)
Silene matutina C. Presl (1826) (sinonimo = S. nocturna)
Silene membranacea Poiret (1806) (sinonimo = S. dichotoma)
Silene menziesii Hook. (Nord America - Menzies' campion)
Silene micropetala Ten. (1835) (sinonimo = S. gallica)
Silene microstachya Gandoger (1880) (sinonimo = S. otites)
Silene minae Strobl
Silene minutiflora Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene miqueliana (Rohrb.) H. Ohashi & H. Nakai (sinonimo = Lychnis miqueliana)
Silene mirabilis Rouy (1896) (sinonimo = S. nocturna subsp. boullui)
Silene modesta Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene mollissima (L.) Pers. (1805) (sinonimo = S. velutina)
Silene monachorum Vis. & Pancic
Silene monbeigii W. W. Sm. (1919)
Silene montana Arrondeau (1863) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
Silene montana S. Watson (1875)
Silene montserratii (Fern.Casas) Mayol & Rosselló
Silene multicaulis Guss. (1826) - Silene multicaule
Silene multinervia S. Watson (Nord America - Manynerve catchfly)
Silene muralis (L.) E.H.L. Krause (1901) (sinonimo = Gypsophila muralis)
Silene muscipula L. (1753) - Silene acchiappa-mosche
subsp. bracteosa (Bertol.) Arcangeli (1882) (sinonimo = S. muscipula )
subsp. corymbifera (Bertol.) Arcangeli (1882)
subsp. stricta (L.) Malagarriga (sinonimo = S. muscipula)
var. arvensis Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. muscipula)
var. bracteosa (Bertol.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. muscipula)
Silene mussini Hornem. (1813) (sinonimo = S. catholica)
Silene mutabilis L. (1756) (sinonimo = S. nocturna)
Silene myloptera Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)

N
Silene nachlingerae Tiehm (Nord America - Nachlinger's Campion)
Silene neglecta Ten. (1826) (sinonimi = S. reflexa Auct; = S. nocturna subsp. neglecta Arcang.) - Silene trascurata
Silene nemoralis Waldst. & Kit. (1808) – Silene dei boschi
var. pedemontana Burnat & Barbey (1882) (sinonimo= S. nemoralis)
var. platypetala Griseb. (1843) (sinonimo = S. nemoralis)
Silene nicaeensis All. (1774) - Silene nizzarda
var. arenicola C. Presl (1826) (sinonimo = S. nicaeensis) 
Silene nigrescens (Edgew. & Hook. f.) Majumdar (1963) (sinonimo = Lychnis nigrescens Edgew. & Hook. f.)
Silene nivea (Nutt.) Muhl ex Otth (1869) (Nord America - Evening Campion)
Silene noctiflora L. (1753) - 'Silene aprentesi di notte
sinonimi di S. noctiflora :
Melandryum noctiflorum Fries
Cucubalus noctiflorus  (L.) Mill.
Elisanthe noctiflora  (L.) Rupr.
Lychnis noctiflora  (L.) Schreb.
Melandrium noctiflorum  (L.) Fr.
Saponaria noctiflora  (L.) Fenzl
Silene pauciflora  Kit.
Silene viscida  Moench
Silene nocturna L. (1753) (sinonimi = S. brachypetala Robill. & Castigl. ex DC.; = S. mutabilis L.; = S matutina Presl.; = S. permixta Jordan; = S. boullui Jordan; = S. capraria Sommier) - Silene notturna
subsp. boullui (Rouy & Foucaud) Gamisans (1993)
subsp. brachypetala (Robillard & Castagne ex DC.) Nyman (1878) (sinonimo = S. nocturna)
subsp. decipiens Ball (1873) (sinonimo = S. nocturna)
subsp. neglecta (Ten.) Arcangeli (1882) (sinonimo = S. neglecta)
var. boullui Fiori & Paoletti (1898) (sinonimo = S. nocturna subsp. boullui)
var. mutabilis (L.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. nocturna)
var. pauciflora (Otth.) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. nodulosa) 
Silene nodulosa Viviani (1824) (sinonimo = S. pauciflora Salzm.) - Silene nodulosa
Silene norica (Vierh.) Dalla-Torre & Sarnth. (1909) (sinonimo = S. acaulis subsp. bryoides)
Silene norvegica Pers. (1805) (sinonimo = S. acaulis)
Silene notarisii Cesati (1838) (sinonimo = S. multicaulis)
Silene nuda (S. Watson) S. Watson C. Hitchc. & Maguire (Nord America - Barestem silene)
Silene nutans L. (1753) - Silene ciondola, Silene ciondola, Siene insubrica
subsp. glabra (Schkuhr) Rothm. (1963) (sinonimo = S. nutans)
subsp. insubrica (Gaudin) Soldano (1991)
subsp. livida (Willd.) Gremli (1878) (sinonimo = S. nutans subsp. insubrica)
subsp. smithiana (Moss) Jeanmonod & Bocquet (1983)
var. brachypoda (Rouy) P. Fourn. (1936)
var. dunensis Dumort. (1829) (sinonimo = S. nutans subsp. smithiana)
var. livida (Willd.) Otth (1824) (sinonimo = S. nutans subsp. insubrica)
var. salmoniana Hepper (1951) (sinonimo = S. nutans subsp. smithiana)
var. smithiana Moss (1920) (sinonimo = S. nutans subsp. smithiana)
var. spathulifolia (Jordan) Burnat (1892)
var. subverticillaris Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. nutans)
var. viridella Otth (1824) (sinonimo = S. nutans subsp. insubrica)
Silene nyctantha Willd. (1809) (sinonimo = S. nocturna)

O
Silene obtusifolia Willd. (1809)
Silene occidentalis S. Watson (Nord America - Western catchfly)   
Silene occitanica Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo= S. gallica)
Silene oceanica Gandoger (1880) (sinonimo = S. conica)
Silene ocimoides Desf. (1819) (sinonimo = S. italica)
Silene ocymoides (L.) E.H.L. Krause in Sturm (1901) (sinonimo = Saponaria ocymoides)
Silene oenantha Arvet-Touvet (1871) (sinonimo = S. vulgaris)
Silene oleracea Ficinus (1821) (sinonimo = S. vulgaris)
Silene oppositifolia S.G. Gmelin (1774) (sinonimo = S. conica)
Silene oraria M. Peck (1932)
Silene oregana S. Watson (Nord America - Oregon silene)
Silene orientalis Mill. (1768)
Silene otites (L.) Wibel (1868) (sinonimo = Cucubalus otites L.) - Silene otite
var. calcicola (Schur) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. otites)
var. intermedia Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. otites)
var. umbellata DC. (1824) (sinonimo = S. otites) 
Silene ovata Pursh (1814) (Nord America - Blue Ridge Catchfly)

P
Silene pannonica (Vierh.) Dalla-Torre & Sarnth. (1909) (sinonimo = S. acaulis)
Silene papillifolia F.N. Williams (1890) (sinonimo = S. italica)
Silene paradoxa L. (1763) - Silene paradossa
var. angustifolia Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. paradoxa)
var. tenuicaulis Rouy & Foucaud in Rouy (1896) (sinonimo = S. paradoxa)
var. tenuifolia Ser. (1824) (sinonimo = S. paradoxa)
Silene parishii S. Watson (1882) (Nord America - Parish's catchfly)
Silene parnassica Boiss. et Spruner - Silene del Parnaso
Silene parryi (S. Wats.) C.L. Hitchc. & Maguire (Nord America - Parry Silene)
Silene parviflora Pers. (1805) (sinonimi = Cucubalus parviflorus Ehrh.; = S. borysthenica (Gruner) Walters; = S. otites)
Silene parvula Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene parviflora Moench (1794) (sinonimo = S. cretica)
Silene patagonica (Speg.) Bocquet (1967) (sinonimo = Lychnis patagonica Speg.)
Silene pauciflora Kit. in Kanitz (1863) (sinonimo = S. noctiflora)
Silene pauciflora Otth (1824) (sinonimo = S. nodulosa)
Silene pedicellata Poiret (1817) (sinonimo = S. italica)
Silene pendula L. (1753) - Silene pendula 
var. alba
var. bonettii
var. ruberrima
Silene perlmanii W. L. Wagner et al. (1989) (Nord America - Cliffface Catchfly)
Silene permixta Jordan (1852) (sinonimo = S. nocturna)
Silene perneglecta Gandoger (1880) (sinonimo = S. otites)
Silene petersonii Maguire (1941) (Nord America - Plateau catchfly)
Silene petraea Waldst. & Kit. (1803) (sinonimo = S. saxifraga)
Silene petrarchae Ferrarini & Cecchi - Silene di Petrarca
Silene pichiana (1994) Ferrarini & Cecchi
Silene pilosa (Willd.) Sprengel (1825) (sinonimo = S. italica)
Silene plankii C.L. Hitchcock & Maguire (1947) (Nord America - Plank's Catchfly)
Silene plumaria E.H.L. Krause (1901) (sinonimo = Dianthus plumarius)
Silene polygama Stokes (1812) (sinonimo = S. saxifraga)
Silene polypetala (Walter) Fernald & B. G. Schub. (1948) (sinonimo = Cucubalus polypetalus Walter) (Nord America - Eastern Fringed Catchfly) 
Silene polyphylla L. (1753) (sinonimo = S. portensis)
Silene porrigens Gouan ex L. (1768) (sinonimi = Gypsophila pilosa Huds.; = Gypsophila porrigens (Gouan ex L.) Boiss.)
Silene portensis L. (1753) - Silene di Porto
Silene pourretii Poiret (1817) (sinonimo = S. ciliata)
Silene praedichotoma Candargy (1897) (sinonimo = S. dichotoma)
Silene praestans Gandoger (1880) (sinonimo = S. conica)
Silene pratensis (Rafn) Gren. & Godr. (1847) (sinonimi = Lychnis alba Mill.; = Melandrium album (Mill.) Garcke; = S. alba (Mill.) E. H. L. Krause; = S. latifolia subsp. alba)
subsp. divaricata (Reichenb.) McNeill & Prentice (1981) (sinonimo = S. latifolia)
Silene prolifera E.H.L. Krause (1901) (sinonimo = Petrorhagia prolifera)
Silene pseudatocion Desf.
Silene pseudotites auct. Fl. Prov.(1832) (sinonimo = S. colpophylla)
Silene puberula Jordan ex Boreau (1857) (sinonimo = S. vulgaris)
Silene pubescens Loisel. (1807)
Silene pudibunda Hoffmanns. (1831) (sinonimo = S. pusilla)
Silene pusilla Waldst. & Kit. (1806) - Silene minuscola
Silene pygmaea Adams (1805)

Caryophyllaceae